Drogosław – imię staropolskie
 Drogosław – dzielnica Nowej Rudy
 Drogosław – herb szlachecki
2 miejscowości w Polsce: 
 Drogosław – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. nakielskim, w gminie Szubin 
 Drogosław – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. ostrowskim, w gminie Raszków